La classifica perpetua del campionato italiano di calcio dal 1898 al 1929 è una graduatoria, di valore puramente statistico, in cui sono riportati i dati delle società prima dell'istituzione del campionato a girone unico (Serie A).

Descrizione 
La presente tabella riporta le statistiche di tutti i club  che hanno partecipato al campionato di calcio dalla sua prima edizione (1898) all'istituzione della Serie A a girone unico (1929). La classifica è calcolata sul punteggio generale effettivamente ottenuto, considerando due punti per la vittoria, un punto per il pareggio e nessun punto per la sconfitta. In caso di parità di punti, viene considerata la differenza reti e, successivamente, il numero di gol segnati oppure in alternativa il numero di vittorie complessive.

La classifica 
Diversamente dalla graduatoria per il girone unico, la classifica è definitiva.

Fonte:

Note

Bibliografia 
 Almanacco illustrato del calcio. Fondato da Leone Boccali nel 1939. Pubblicazione Annuale: ultima Ed: Modena, Edizioni Panini, gennaio 2009. ISSN 11293381.

Voci correlate 
 Classifica perpetua della Serie A dal 1929
 Classifica perpetua della Serie B
 Divisione Nazionale
 Evoluzione del campionato italiano di calcio

Calcio nel 1929
A
Italia